Aphelochaeta är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av J.A. Blake 1991. Aphelochaeta ingår i familjen Cirratulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Aphelochaeta